Schätze, Drachen & Entdecker ist ein erstmals im Oktober 2009 erschienenes „Szenarienpack für Fans“ zum Catan-Brettspiel von Klaus Teuber. Angeboten wurde das Pack im Catan-Shop, zunächst in einer Sichtverpackung, wobei die Spielanleitung nicht enthalten war, aber von der Webseite der Catan GmbH heruntergeladen werden konnte. 2011 erschien eine zweite Edition, in der die Landschaftsfelder der 2010er-Edition des Brettspiels entsprechen. 2016 erschien eine Neuauflage in einer Pappschachtel mit Spielanleitung. In dieser Auflage sind alle Landfelder individuell gezeichnet. 

Enthalten sind einige Szenarien, die entweder zuvor in den Catan-News veröffentlicht wurden, in der Catan Online Welt spielbar waren oder auf der PC-Version „Catan – Städte & Ritter“ enthalten sind und ein neues Szenario.

Zum Spielen wird das Basisspiel, die Seefahrererweiterung und die Städte&Ritter-Erweiterung (bei einigen Szenarien optional) benötigt. Um das Material mit der Version mit Holzfiguren zu nutzen wird das Kompatibilitäts-Kit benötigt.

Inhalt 

Das Szenarien-Pack enthält das Spielmaterial für folgende Szenarien:

 Die Schatzinseln (aus der PC-Version „Catan - Städte & Ritter“)
 Aufbruch ins Ungewisse (erstmals in den Catan-News 2009 veröffentlicht)
 Groß-Catan (abgeleitet vom Szenario „Groß-Catan“ aus der Siedler-Zeitung 1/97)
 Die Wüstendrachen (entspricht dem Szenario „Wüstenreiter“ aus der Siedler-Zeitung 2/97, bei dem die Wüstenreiter durch Drachen ersetzt werden).
 Der Große Kanal (aus den Catan-News 2003)
 Verwunschenes Land (aus den Catan-News 1/2001)

Material 
 Stanzbögen mit herauslösbarem Material:
 18 Landschaften, je 2× Ackerland, Gebirge, Hügel, je 3× Wald, Weideland, 6× Meer/Wüste
 2 Rahmenteile
 20 Schatzplättchen
 9 Kanalplättchen
 12 Zahlenchips
 19 Drachenplättchen
 16 Städte aus Kunststoff, je 4 in den Spielerfarben blau, orange, rot und weiß
 5 Zipp-Beutel für das Spielmaterial (ab 2016)
 Spielanleitung, 16 Seiten DIN-A4 (ab 2016)

Weblinks 
 catan.de: Informationen auf der Webseite der Catan GmbH
 catan.de: Spielregel zum Download

Einzelnachweise 

Spiel von Klaus Teuber
Spiel 2009
Brettspiel
Spiel mit Strategie und Zufall
 
Fiktive Welt